Goldin:
Daniel Goldin
Nan Goldin
Ricky Paull Goldin
Rudy Goldin